Down – hrabstwo w Irlandii Północnej
 Down – miejscowość w Irlandii 
 Down – amerykański zespół muzyczny
 Down – album The Jesus Lizard (1994)
 Down – album Sentenced (1996)
 Down – singel Blink-182 (2004)
 Down – singel Jaya Seana (2009)
 Down – singel Marian Hill (2014)
 down – pojęcie w futbolu amerykańskim

Zobacz też 
 zespół Downa opisany przez Johna Langdona Downa
 System of a Down